Malvasía hace referencia a varios artículos:

Animales
Oxyura, malvasías o patos zambullidores, algunas de cuyas especies forman parte de la subfamilia Oxyurinae;
 Oxyura leucocephala;
 Oxyura jamaicensis;
 Nomonyx dominicus;

Plantas
Malvasía (uva): conjunto de variedades de uva usadas en la elaboración de vino;
 Malvasía rosada;
 Malvasía negra o Juan García;
 Malvasía fina o Trebbiano;
 Malvasía del Bierzo o Moza Fresca;

Además
 El malvasía o vino de malvasía: vino dulce elaborado con la cepa de uva llamada malvasía.